Andra betydelser av Hammarby, se Hammarby.

Hammarby var ursprungligen namnet på den egendom sydost om Stockholms innerstad som omfattade dagens stadsdelar Södra Hammarbyhamnen, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp. Egendomen låg söder om Hammarby sjö och strax söder om sjön var också huvudbyggnaden, Hammarby Gård, belägen. 

Egendomen överfördes enligt kungligt förordnade 14 februari 1727 från Brännkyrka socken till Sicklaö socken vilken i sin tur 1888 uppgick i Nacka landskommun. 1930 köptes egendomen in och inkorporerades i Stockholms stad.

Efter inkorporeringen 1930 indelades den förra egendomen i de två stadsdelarna Norra Hammarby och Södra Hammarby som bestod till 1948.

1997 och 1998 fanns det ett stadsdelsområde Hammarby som omfattade det ursprungliga området samt stadsdelarna Bagarmossen och Enskededalen samt området Pungpinan. Stadsdelsnämnden startade sin verksamhet den 1 januari 1997 som en av 24 stadsdelsområden.

I nutid används inte begreppet Hammarby i några officiella sammanhang, men informellt brukar Hammarbyhöjden räknas dit. 

Hammarby har gett namn åt Hammarby sjö och Hammarbybacken vilka i sin tur idrottsföreningen Hammarby IF tagit sitt namn ifrån.

Referenser

Noter

Se även
Enskede
Skarpnäck gård
Hammarby sjöstad

Söderort
Södra Hammarbyhamnen